Vorarlbergbahn steht für:
 S-Bahn Vorarlberg (Gegenwart)
 historisch für die k. und k. privilegierte Vorarlberger-Bahn (VB), ein ehemaliges österreichisches Eisenbahnunternehmen, und die von dieser erbauten und betriebenen Strecken:
 Bahnstrecke Bregenz — Bludenz
 die Bahnstrecke Feldkirch–Buchs
 die österreichisch betriebene Bahnstrecke Lindau–Bregenz
 die Bahnstrecke St. Margrethen–Lauterach
 Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) als der räumlich koordinierende Tarif- und Verkehrsverbund (seit 1991 bzw. in der jetzigen Rechtsform seit 1999)